Seynesiopeltis tetraplasandrae — вид грибів, що належить до монотипового роду  Seynesiopeltis.

Примітки

Джерела 
 Stevens, F.L. 1925. Hawaiian fungi. Bulletin of the Bernice Bishop Museum. 19:1-189 - P.69

Роди грибів